Hierodoris är ett släkte av fjärilar. Hierodoris ingår i familjen praktmalar, Oecophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktmalar
Hierodoris